Amerikai Egyesült Államok
 Springbrook (Észak-Dakota)
 Springbrook (Iowa)
 Springbrook (Oregon)
 Springbrook (statisztikai település, Wisconsin)
 Springbrook (város, Wisconsin)
 Ausztrália
 Springbrook (Queensland)
 Kanada
 Springbrook (Alberta)